Томахавк, секира
 Томахавк, ракета

или:
 Пајпер PA-38 Томахавк, авион